Paul McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1902-1985), joueur américain de football américain
Paul McNulty (né en 1953), musicien et facteur américain
 (né en 1958), procureur et administrateur américain

Voir aussi

McNulty, Paul